Крукстон (город, Миннесота) — город в округе Полк, штат Миннесота, США. 
 Крукстон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Замок Крукстон — шотландский замок, который расположен в области Глазго, в Шотландии.